Gary Cohen peut faire référence à :
 Gary Cohen, commentateur sportif new-yorkais ;
 Gary Cohen, ancien footballeur et cycliste anglais ;
 , théologien américain.